Измамниците може да се отнася за:
 „Измамниците“ (I magliari), филм на Франческо Рози от 1959 г.
 „Измамниците“ (The Grifters), филм на Стивън Фриърс от 1990 г.
 „Измамниците“ (The Impostors), филм на Стенли Тучи от 1998 г.